PFC est un sigle, qui signifie :

 Perfluorocarbure
 Paris Football Club, club de football français
 Parma Football Club, club de football italien
 Power Factor Corrector : anglais pour le correcteur du facteur de puissance.
 Paralysie faciale centrale
 Phonologie du Français Contemporain, un projet de recherche en linguistique
 Pierre-feuille-ciseaux
 Private First Class : grade de l'armée américaine
 Plasma frais congelé
 Predictive Functional Control : loi de commande prédictive